Zawody w biathlonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 odbyły się w dniach 11 - 20 lutego 2002 roku. Biathloniści po raz szesnasty rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Zawodnicy i zawodniczki walczyli w czterech konkurencjach: w biegu indywidualnym, sprincie, debiutującym na igrzyskach biegu pościgowym i sztafecie. Łącznie rozdanych zostało osiem kompletów medali. Zawody odbyły się w Soldier Hollow. W programie olimpijskim po raz pierwszy pojawiły się biegi pościgowe.

Terminarz

Medaliści

Wyniki

Mężczyźni

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Sztafeta

Kobiety

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 LA84 Foundation: Biathlon. Official Report of the XIX Olympic Winter Games - Results 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002